Појам Прелом може да се односи на:
 Прелом (металургија)
 Прелом странице, убацивање текста на било које место у документу. Може бити ручно или аутоматски.
 Прелом кости, удружена механичка повреда која се карактерише оштећењем меких ткива, прекидом континуитета кост и/или  хрскавице која настаје деловањем спољашње силе, довољно јаке да надјача ниво физиолошке еластичности кости или хрскавице
 Прелом ребара, делимични или потпуни прекид континуитета ребара
 Прелом због премора, 
 Прелом пениса,